200 meter individuel medley for herrer under sommer-OL 2012 fandt sted 1. og 2. august i London Aquatics Centre.

Program

Resultater

Indledende heat

Semifinaler

Semifinale1

Semifinale2

Finale

Reference 

200m medley mænd